

Persone 
 Anna Grigor'evna Dostoevskaja – stenografa russa, seconda e ultima moglie di Fëdor Dostoevskij
 Ljubov' Dostoevskaja – scrittrice russa, seconda figlia di Fëdor Dostoevskij e della seconda moglie Anna Grigor'evna

Trasporti 
 Dostoevskaja –  stazione della metropolitana di Mosca
 Dostoevskaja –  stazione della metropolitana di San Pietroburgo